Очко́ (от  «глаз»):

 Очко — значок на игральной карте, обозначающий её достоинство и масть.
 Очко — круглая точка на игральных костях и домино, предназначенная для счёта в игре.
 Очко — в спорте, поощрительный балл, присуждаемый спортсмену или команде за выигрыш или демонстрацию преимущества над соперником.
 Очко в баскетболе.
 См. также Правило трёх очков за победу
 Очко, двадцать одно очко — русская карточная игра.
 Очко — отверстие для установки запала в разрывном пушечном ядре.
 Очко (жаргон) — анальное отверстие.
 Очко (жаргон) — отверстие в стульчаке туалета (как правило, сельского типа).
 Очко (ботаника) — почка, которую срезают с растения для прививки.
 Очко литеры — в полиграфии, верхняя торцовая часть головки литеры или печатающих элементов наборной формы.
Очко сигнальное — устройство, сигнализирующее о самопроизвольной разрядке системы пожаротушения.

Персоналии 
 О́чко, Во́йцех (Wojciech Oczko) — польский врач и учёный.
 О́чко из Влашима, Ян (чеш. Jan Očko z Vlašimi; 1292—1380) — первый чешский кардинал.

См. также